Der Kanton Coteau de Chalosse ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Dax im Département Landes und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Montfort-en-Chalosse.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Coteaudechalosse